Hrvatska:
 Zabrđe (Gradec), naselje u općini Gradec
 Zabrđe (Ston), gradsko naselje Stona

BiH:
 Zabrđe (Konjic, BiH), naselje u općini Konjica
 Zabrđe (Kiseljak, BiH), naselje u općini Kiseljaka
 Zabrđe (Kotor Varoš, BiH), naselje u općini Kotor Varoš
 Zabrđe (Milići, BiH), naselje u općini Milići
 Zabrđe (Ugljevik, BiH), naselje u općini Ugljevik

Crna Gora:
 Zabrđe (Andrijevica, Crna Gora), naselje u općini Andrijevica
 Zabrđe (Cetinje, Crna Gora), naselje u općini Cetinje
 Zabrđe (Plužine, Crna Gora), naselje u općini Plužine
 Zabrđe (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja